Mülhausen steht für:
 Mülhausen, deutscher Name der französischen Stadt Mulhouse in der Region Grand Est, Département Haut-Rhin
 Mülhausen (Grefrath), der kleinste Ortsteil der Gemeinde Grefrath im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Milevsko, eine Stadt im Okres Písek in Böhmen, Tschechien 
 Karl-Heinz Mülhausen (1937–2023), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mühlhausen, siehe dort auch zur Etymologie 
 Mulhausen, Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin